Bartki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Bartki (Dąbrówno), Ort im Powiat Ostródzki, bis 1945: Bardtken, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Bartki (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1945: Bartkenguth, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Bartki (Lelkowo), Ort im Powiat Braniewski, bis 1945: Bartken, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen
 Bartki (Wieliczki), Ort im Powiat Olecki, bis 1945: Bartken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Podlachien:
 Bartki (Jedwabne), Ort im Powiat Łomżyński